Expedició Gómez, campanya de la primera guerra carlina 
 Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba (1587 - 1634), Duc de Feria (1607-34) i segon Marquès de Villalba (1604-34)
 Gómez Palacio, municipi a l'estat de Durango 
 Gómez Pereira (Medina del Campo, 1500-1567?), filòsof, metge i humanista espanyol
 Gómez I de Luna (? - 1133 o 1134), cavaller aragonès del llinatge dels Luna que lluità a la Batalla d'Alcoraz (1096)
 Gómez Manrique

 Pont d'en Gómez, pont fluvial al municipi de Girona 

 Antoni Gómez i Cros (València, 1809 - Madrid, 1863), pintor neoclassicista espanyol
 Abel Gómez Moreno (Sevilla, 1982), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 Alfredo Gómez Cantero

 Antonio Gómez del Moral (Cabra, 1939), ciclista espanyol que fou professional entre 1960 i 1972

 Alfonso Pérez Gómez-Nieva (Madrid, 1859 - Badajoz, 1931), escriptor i polític espanyol
 Antonio Gómez González (Ciudad Real, 1966), futbolista castellanomanxec

 Antonio Gómez Pérez (polític) (Abarán, Múrcia, 1958), polític mallorquí, diputat al Parlament de les Illes Balears i membre
 Antoni Gómez Arbona

 Alonso Gómez de Encinas (Cuéllar, Segòvia, ~1565 - Puná, Guayaquil, Virregnat del Perú, 1624), frare de l'Orde de la Mercè i missioner

 Antonio Gómez Pérez (Madrid, 1973), futbolista que ocupava la posició de migcampista i entrenador 

 Antonio Gómez de los Reyes (Sevilla, 1961) un ballarí i coreògraf de flamenc. Antonio va escollir com a cognom artístic
 Antoni Gómez i Giménez (Sagunt, 1960), poeta, periodista i crític literari valencià 

 Sandra Gómez López (València, 1985), política socialista i advocada valenciana 

 Guillermo Gómez Rivera (Iloilo, 1936), periodista, poeta, dramaturg, historiador, lingüista i professor filipí de llengua castellana 

 Daniel Gómez Giménez (Benavites, 1974), pilotari valencià 

 Francisco Javier Gómez Noya o simplement Javier Gómez Noya (Basilea, Suïssa, 1983), triatleta gallec 

 Francisco Nicolás Gómez Iglesias (Madrid, 1994), estudiant espanyol de dret

 Claudi Gómez Grau

 Javier Gómez-Navarro Navarrete (Madrid, 1945), Ministre de Comerç i Turisme durant l'últim govern de Felipe González

 José Gómez del Moral (Cabra, 1931) va ser un ciclista espanyol que fou professional entre 1955 i 1963, aconseguint 7 victòries, entre
 José Ángel Gómez Marchante (San Sebastián de los Reyes, 1971), ciclista espanyol professional entre 2004 i 2010

 Mario Gómez García (Riedlingen, 1985), futbolista professional alemany que juga com a davanter

 Sergi Gómez i Solà

 Nicolau-Primitiu Gómez i Serrano

 Máximo Gómez Báez
 Joaquín Gómez y Gómez Pizarro (Màlaga, 1854 - ?), acadèmic i polític andalús, marquès de Barzanallana i diputat a Corts Espanyoles durant la restauració

 Sergio Gómez-Alba Ruiz (Madrid, 1943), polític català d'origen madrileny, diputat en la V, VI i VII legislatures 

 Juan Mario Gómez Esteban

 Ibai Gómez Pérez 

 José Gómez-Acebo y Cortina

 Russell Gómez Martín

 Trifón Gómez San José (Zaratán, Valladolid, 1889 - Mèxic, 1955), polític i sindicalista socialista espanyol

 Fernando Gómez Colomer , futbolista valencià. Va nàixer l'11 de setembre de 1965 a la ciutat

 Eliseu Gómez i Serrano (València, 1889 - Alacant, 1939), mestre i polític valencià 

 Simó Gómez Polo (Barcelona, 1845 - 1880), pintor i gravador, un dels principals representants del realisme a Catalunya i Espanya 

 Pedro Gómez de la Serna y Tully (Maó, 1806 – Madrid, 1871), jurista i polític espanyol 

 Gonzalo Gómez, diversos personatges

 Diego Gómez García (València, 1958), professor valencià, ex-president d'Escola Valenciana i alcalde d'Alzira

 Francisco Gómez-Hidalgo y Álvarez

 Juan Gómez, diversos personatges

 Laureano Gómez Paratcha (Pontevedra, 1884 - Barcelona, 1968), metge i polític gallec, alcalde de Vilagarcía de Arousa

 Emili Gómez i Nadal (València, 1907 - França, 1994), escriptor i periodista 

 Rafael Gómez Company (València, 1974), futbolista 

 Elena Gómez Servera (Manacor, 1985), campiona del món de gimnàstica artística 

 Francisco Gómez Garcia (Sevilla, 1974 - 2004), futbolista andalús que ocupava la posició de defensa

 José Gómez Ortega (Manzanares, Ciudad Real, 1813 - 1886), enginyer i polític castellà, diputat a les Corts espanyoles

 Manuel Gómez Pedraza, general mexicà i president de Mèxic (1832-33) 

 Rónald Gómez

 Euloxio Gómez Franqueira (Cenlle, 1917 - Ourense, 1988), mestre, empresari i polític centrista i galleguista 

 Jordi Gómez García-Penche (Barcelona, 1985), futbolista que ocupa la posició de migcampista 

 Francisco Gómez-Jordana Sousa (Madrid, 1876 - Sant Sebastià, 1944), militar espanyol i comte de Jordana 

 Pablo Gómez Ortiz de Guzmán (Vitòria, 1970), futbolista i entrenador basc 

 Eugenio Gómez (Alcañices, Zamora, 1892 - ?), organista i compositor castellà 

 Ramón Gómez de la Serna

 Francisco Gómez de Llano

 Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1870 - Madrid, 1970), arqueòleg i historiador de l'art espanyol 

 Valentí Gómez-Oliver (Barcelona, 1947), poeta, professor universitari, crític literari i traductor 

 José Antonio Gómez Ramón o Pizo Gómez (Eibar, 1964), futbolista basc que ocupava la posició de migcampista 

 César Gómez del Rey (Madrid, 1967), futbolista madrileny format al planter del Reial Madrid 

 Hospital Militar Gómez Ulla, hospital a Madrid 

 Juan Antonio Gómez Trénor, aristòcrata valencià 

 Cristian Gómez García

 Victòria Gómez Cima (Barcelona, 1923 -?)

 Gerard Gómez del Moral i Fuster

 Paulino Gómez Sáiz (Miranda de Ebro, Burgos, 1889 - Bogotá, 1977), polític espanyol membre del PSOE

 Miguel Gómez Damas

 Selena Marie Gomez o Selena Gomez (Grand Prairie, Texas, 1992), actriu i cantant estatunidenca 

 Juan Gómez González (Fuengirola, Màlaga, 1954 - Mèrida, 1992), futbolista 

 Víctor Gómez Pin

 Izaskun Gómez Cermeño (Sant Sebastià, 1965), política basca, militant del PSE-EE 

 Diana Gómez

 José Luis Gómez

 Carlos Gómez Amat

 José Gómez Lucas

 David Gómez Alonso (Valladolid, 1974), futbolista castellanolleonès que ocupa la posició de defensa format al planter del Real Valladolid

 Juan Gómez Chicuelo (Barcelona, 1968), guitarrista espanyol de flamenc, compositor i intèrpret

 Constantí Gómez i Salvador (València, 1865 - 1937), pintor valencià deixeble de Francesc Garcia i Joan Peiró 

 Laura Gómez Ropiñón (València, 1984), judoka

 Mario Gómez (desambiguació)

 José Gómez-Imaz Simón (1838 - 1903), marí espanyol, ministre de Marina i senador vitalici durant la restauració borbònica 

 Juan Gómez de Mora (Conca, 1586 - Madrid, 1648), arquitecte espanyol del primer barroc, que va treballar sobretot a Madrid 

 Mario Gómez Atanet (Madrid, 1981), futbolista madrileny que ocupa la posició de defensa 

 Agència Gómez, edifici modernista a Girona 
 Álvaro Gómez Becerra

 Eduardo Gómez de Baquero

 Camilo Ernesto Gómez Garrido

 Macari Gómez Quibus (Reus, 1926), cartellista cinematogràfic resident a Olesa de Montserrat 

 Esteban Gómez

 Manuel Gómez de Pablos

 Vicente Gómez Chirivella (València, 1938), polític valencià, diputat a Corts Valencianes en la primera legislatura 

 Carmelo Gómez (Sahagún, 1962), actor espanyol 

 Miguel Gómez Sánchez

 Bernardo Gómez Herrando, diputat provincial del Partit Moderat pel districte de Llucena entre 1863 i 1868 

 Paloma Gómez Borrero (Madrid, 1934), periodista i escriptora espanyola 

 Luis Gómez Llorente

 Mariano Gómez González (1883- Buenos Aires, 1951), jurista espanyol que va ser president del Tribunal Suprem durant la Guerra Civil (1936-1939)

 Daniel Gómez Portet

 Helios Gómez

 Macarena Gómez

 Moisés Gómez Bordonado (Rojals, Baix Segura, 1994), futbolista valencià 

 Domingo Gómez-Acedo Villanueva (Bilbao, País Basc, 1898 - Getxo, 1980) 
 Enrique Gómez Jiménez (Santa Clara, Cuba, 1889 - ?), enginyer i polític espanyol 

 Federico Gómez Arias (Salamanca, 1828 - 1900), escriptor conegut pels seus escrits referents a la propulsió aeronàutica 

 Bartomeu Xavier Gómez i Font (Alfondeguilla, Plana Baixa, 1962 - València, 2009), professor de Filologia Clàssica
 Leandro Gómez

 Marià Gómez Fajardo (1919 - Barcelona, 2005), futbolista català de la dècada de 1940 jugador del FC Barcelona

 Francisco Gómez del Campillo (Daroca, Aragó, 1873 -Barcelona, 1945) Catedràtic d'Institucions de Dret Canònic i rector

 Enrique Gómez Guarner (Canals, Costera, 1947 - la Pobla de Farnals, 1996), polític valencià diputat a Corts

 Juan Manuel Gómez Sánchez (Don Benito, 1981), futbolista extremeny que ocupa la posició de migcampista 

 Juan Luis Gómez López (Màlaga, 1980), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista

 María Dolores Gómez de Ávila (Barcelona, 1920 - Saragossa, 2014), ballarina i coreògrafa

 Luís Alberto Gómez Jurado

 Martín Gómez el Vell, pintor espanyol que vivia en el , (1500-1560)

 Josep Egea i Gómez (Barcelona, 1923 - Granollers, 2012), futbolista català de les dècades de 1940 i 1950 

 Bernardino Gómez Miedes

 Juan Carlos Gómez Diaz (Còrdova, 1973), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter 

 Susy Gómez

 Gonzalo Gómez (pintor) (Conca, ~1531-1585), pintor renaixentista espanyol 

 Ismael Gómez Falcón (Cadis, 1984), futbolista andalús que ocupa la posició de porter 

 Saül Gómez i Soler (Ontinyent, 1982), professor de música 

 Diego Gómez de Fuensalida (~1371-1436), noble i religiós castellà, proper a la figura de Ferran d'Antequera

 Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y de Borja (Tordesillas, 1553 — Valladolid, 1625), ministre i marquès espanyol 

 Luisa Gómez-Tortosa Navarro (Novelda, 1892 - 1986), dirigent d'Acció Catòlica que va fer nombroses donacions a l'Ajuntament de Novelda 

 Carlos Gómez Carrera (Madrid, 1903 - Paterna, 1940), dibuixant espanyol

 José Antonio Gómez Casado (Barcelona, 1980), futbolista que ocupa la posició de migcampista 

 José Francisco Gómez Tanco (Valverde de Leganés, Badajoz, 1953), futbolista espanyol que jugava de defensa 

 Javier Gómez Bermúdez

 Francisco Gómez-Salazar y Lucio-Villegas

 José Luis Gómez Gómez (Brión, 1958), periodista gallec 

 Juan Gómez Casas

 Fuco Gómez (Ouselle, Becerreá, 1895 - l'Havana, 1972), escriptor i polític gallec 

 Roberto Gómez Bolaños (Ciutat de Mèxic - 1929 - Cancún, Mèxic, 2014), actor i humorista mexicà 

 José Gómez de Arteche

 Julio Gómez García (Madrid, 1886 - 1973), compositor 

 Enrique Gómez Muñoz (Sevilla, 1898 - Sevilla, 1926), futbolista andalús 

 Hipólito Gómez de las Roces (Nava, Astúries, 1932), polític aragonès, diputat al Congrés dels Diputats en la Legislatura Constituent

 Ignacio Javier Gómez Novo (1979) 

 Carmen Begoña Gómez-Marco Pérez (València, 1951), advocada i política valenciana, diputada a les Corts Valencianes 

 Josefina Gómez Mendoza

 Paloma Gómez Ossorio (Madrid, 1943), política valenciana d'origen madrileny, diputada a les Corts Valencianes en la III Legislatura

 Manuel Gómez Fernández (Alacant, 1971), polític valencià, diputat a les Corts Valencianes de la IV, V i VI Legislatura 

 José Isidoro Gómez Torres (Pedrera, 1986), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa format al planter del Real Betis 

 Marc Gomez (Rennes, 1954), ciclista francès professional entre 1982 i 1989 

 Valentín Gómez Gómez (Pedrola, 1843 - la Corunya, 1907), escriptor, periodista i polític aragonès 

 Laura Gómez Abego (Castelló de la Plana, 1977), política valenciana diputada a les Corts Valencianes en la V Legislatura 

 Gómez-Acebo & Pombo, despatx d'advocats espanyol fundat per Ignacio Gómez-Acebo i Fernando Pombo el 1971 

 Eduardo Gómez Manzano

 Mariano Gómez-Zamalloa y Quirce

 José Gómez Ocaña (Màlaga, 1860 - Madrid, 1919), metge espanyol 

 Tomás Gómez Franco

 Javier Gómez de Liaño

 Frederic Gómez Grau

 Francisco Gómez de Membrillera (1867, Badajoz- 1957), enginyer del Cos d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 

 Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas Francisco de Quevedo (Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, 1645), poeta i prosista

 Thomas Gomez

 José Gómez Osorio (Baleira, Lugo, 1882 - presó de Porlier, Madrid, 1940), dirigent socialista gallec 

 Valentín Gómez Farías

 Valeriano Gómez Sánchez